Blankensee steht für:

Orte in Deutschland:
 Blankensee (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Blankensee (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Blankensee (Lübeck), Stadtbezirk von Lübeck mit gleichnamigem See im Stadtteil St. Jürgen
 Blankensee (Trebbin), Ortsteil der Stadt Trebbin Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Blankensee (Mittenwalde), Gemeindeteil der Gemeinde Mittenwalde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Blankensee (Osterburg), Wohnplatz der Stadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Orte in Polen:
 Blankensee, ehemals im Kreis Heilsberg, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe: Blanki
 Blankensee, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Płotno
 Blankensee, ehemals im Kreis Züllichau-Schwiebus, Dorf in der Woiwodschaft Lebus; siehe: Niesulice

Gewässer:
 Blankensee (ehemaliger See bei Mittenwalde)
 Blankensee (Göhlen)
 Blankensee (See bei Lübeck)
 Blankensee (See bei Trebbin)
 Blankensee (Ermland), See bei dem Dorf Blanki (Blankensee) in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Personen:
 Anton von Blankensee  († 1740), preußischer Oberst und Regimentschef
 Bernd Siegmund von Blankensee (1693–1757), preußischer Generalmajor
 Georg von Blankensee (1792–1867), deutscher Schriftsteller und Musiker

Siehe auch:
 Blanckensee
 Flughafen Lübeck-Blankensee
 Blanksee